Málé, Serényfalva neve 1928 előtt, további nevei Serényimál (1928–29) és Serényifalva (1929–57) voltak
 Málé, kukoricából készült étel, egyes tájnyelvekben a kukorica elnevezése